Haapaniemi kan syfta på:

Haapaniemi, Kisko – en gårdsruin i Salo stad.
 Haapaniemi, Rantasalmi – en gård i Rantasalmi socken
 Haapaniemi – finskt namn på ett bosättningsområde i Vasa stad, se Aspnäs, Vasa